Flora, la racine latine des mots flore et fleur, est le nom d'une déesse sabine devenu  prénom.
Flora ou ( Chloris est une nymphe représentée comme une belle jeune femme portant une couronne de fleurs ou tenant un bouquet.) Flora porte une robe fleurie et une couronne de fleurs. Elle est la déesse des fleurs et du printemps.

Flore en français, ou Flora en latin, est une divinité agraire d'Italie et de Rome dont le rôle principal consiste à protéger la fleuraison des céréales et des arbres fruitiers. Son équivalent grec est la nymphe Chloris. filles de Léto. Flora, a deux époux qui s'appellent Zéphyr et Nélée donc elle a eu douze enfants. Les frères et sœurs de (Chloris)Flora s'appellent Apollon et (Artémis.)Diane et sœur Aphaïa ou Aphéa

Mythologie 
 Flora, déesse romaine des fleurs. Flora est l'épouse de Zéphyr et mère de leur enfant, filles de Léto . protéger la fleuraison des céréales et des arbres fruitiers
Elle serait aussi à l’origine de la naissance de Mars, le dieu de la guerre. En effet, elle aurait donné à Junon une fleur magique rendant les femmes enceintes toutes seules pour que la déesse puisse concevoir Mars sans l’intervention de Jupiter. Flore est associée aux Floralia. Les Floralia sont des fêtes populaires célébrées en son honneur. Elles commencent le 27 avril et se terminent le 2 mai. Des jeux amusants, folâtres et joyeux sont organisés.

Flora veut dire Fleur en Latin.

Arts 
 Flora, une peinture de Rembrandt de 1634, au musée de l'Ermitage ;
 Flora, une peinture de Rembrandt de 1654, au Metropolitan Museum of Art ;
 Flora, une fresque romaine de style pompéien, du , au musée archéologique national de Naples.
 Flora, une sculpture de Richard Cockle Lucas.
 Helga y Flora(, une série dramatique télévisée chilienne d'Omar Saavedra Santis, créée en 2020.

Prénom 
Flora est un prénom féminin fêté Le  comme les prénoms Flore, Fleur, Florence, en mémoire de Sainte Fleur et de Flore et Marie de Cordoue.

Autres langues 
 ,
 Bleunienn, en breton
 Fleur en français, néerlandais
 Flore (comme la flore) en anglais.

Patronyme 
 Fletcher Flora (1914-1968), romancier américain.

Personnes 
 Flora Groult, écrivaine et journaliste française
 Flora MacDonald, écossaise partisane de Bonnie Prince Charlie 
 Flora Tristan, écrivain française
 Flora Coquerel, Miss France 2014
Flora Gionest-Roussy, nom légal de l'auteure-compositrice-interprète québécoise FLORAA.

Fiction 
 Flora est le titre d'un court-métrage du réalisateur tchèque Jan Švankmajer, sorti en 1989.
 Flora est un personnage du manga Fly.
 Flora est un personnage du manga Pokémon
 Flora est un personnage du manga Claymore
 Flora est un personnage du manga Magical Dorémi
 Flora est l'une des fées dans la Belle au bois dormant.
 Flora est un personnage du manga Hamtaro
 Flora est un personnage du jeu Professeur Layton
 Flora est un personnage de Jayce et les conquérants de la lumière
 Flora est un personnage de la série animée italienne Winx Club.
 Flora le mouton jaune dans Jewelpet

Toponyme 
 Flora (Illinois), États-Unis
 Flora, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana aux États-Unis,
 Flora Township (Minnesota), États-Unis
 Flora (Mississippi), États-Unis
 Flora (Apayao), Philippines
 Flora est le nom d'une commune du Sogn og Fjordane, en Norvège.
 la Flora est un fleuve français de la Bretagne qui débouche dans le port de Dahouët
 le lac Flora est un lac de Californie.
 Flora est un jardin botanique à Cologne, en Allemagne.
 Flora est une station de métro à Prague, en Tchéquie.

Voir aussi 

 
 Rapport Flora